Gaishorn, Geißhorn oder Geisshorn heißen folgende geographische Objekte:
 Gaishorn am See, Marktgemeinde in der Steiermark

Berge:
 Geisshorn (Berner Alpen), 3740 m, in den Berner Alpen, Kanton Wallis 
 Geißhorn, 2366 m, an der Grenze zwischen Bayern und Vorarlberg
 Gaishorn (Allgäuer Alpen), 2247 m, im Bezirk Reutte in Tirol
 Geisshorn (Bündner Alpen), 2271 m, im Kanton Graubünden